Уильям Кеннеди:
 Кеннеди, Уильям (1814—1890) — английский путешественник, офицер британского флота.
 Кеннеди, Уильям (род. 1928) — писатель.